ATIB ist die Abkürzung für:
 Avrupa Türk-İslam Birliği, Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa e. V., islamisch-religiöser Dachverband
 Avusturya Türkiye İslam Birliği, siehe ATIB Union, größter Verband von Muslimen in Österreich

Siehe auch:
 ATIP

ATIB